De MTV Movie Awards 2011 vonden plaats op 5 juni 2011 in het Gibson Amphitheatre in Universal City (Californië).

Winnaars & Nominaties

Best Film 
The Twilight Saga: Eclipse
 Black Swan
 Inception
 The Social Network
 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

Beste Acteur 
Robert Pattinson – The Twilight Saga: Eclipse
 Jesse Eisenberg – The Social Network
 Zac Efron – Charlie St. Cloud
 Daniel Radcliffe – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
 Taylor Lautner – The Twilight Saga: Eclipse

Beste actrice 
Kristen Stewart – The Twilight Saga: Eclipse
 Emma Stone – Easy A
 Emma Watson – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
 Jennifer Aniston – Just Go with It
 Natalie Portman – Black Swan

Beste nieuwkomer 
Chloë Grace Moretz – Kick-Ass
 Andrew Garfield – The Social Network
 Hailee Steinfeld – True Grit 
 Olivia Wilde – Tron: Legacy
 Jay Chou – The Green Hornet
 Xavier Samuel – The Twilight Saga: Eclipse

Beste schurk 
Tom Felton – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
 Christoph Waltz – The Green Hornet 
 Leighton Meester – The Roommate
 Mickey Rourke – Iron Man 2 
 Ned Beatty – Toy Story 3

Beste komische vertolking 
Emma Stone – Easy A
 Adam Sandler – Just Go with It
 Ashton Kutcher – No Strings Attached
 Russell Brand – Get Him to the Greek
 Zach Galifianakis – Due Date

Best Scared-As-S**t Performance 
Ellen Page – Inception
 Ashley Bell – The Last Exorcism
 Jessica Szohr – Piranha 3D
 Minka Kelly – The Roommate
 Ryan Reynolds – Buried

Beste zoen 
Robert Pattinson and Kristen Stewart – The Twilight Saga: Eclipse
 Ellen Page and Joseph Gordon-Levitt – Inception
 Emma Watson and Daniel Radcliffe – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
 Kristen Stewart and Taylor Lautner – The Twilight Saga: Eclipse
 Natalie Portman and Mila Kunis – Black Swan

Beste gevecht 
Robert Pattinson vs. Bryce Dallas Howard and Xavier Samuel – The Twilight Saga: Eclipse
 Amy Adams vs. The Sisters – The Fighter 
 Chloë Grace Moretz vs. Mark Strong – Kick-Ass 
 Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint vs. Rod Hunt and Arden Bajraktaraj – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
 Joseph Gordon-Levitt vs. Hallway Attacker – Inception

Meest verbazende moment 
Who Knew Getting a Bieber Lap Dance Would Only Cost as Much as a Movie Ticket? – Justin Bieber (uit Justin Bieber: Never Say Never)
It's All Fun and Games 'Til Your Arm is Trapped, Numb and Bleeding Under a Rock – James Franco (uit 127 Hours)
Sometimes You Have to Blow Apart a Café to Prove a Point – Leonardo DiCaprio and Ellen Page (uit Inception)
It Begins with a Hangnail, and Suddenly You're Ripping Off Your Skin – Natalie Portman (uit Black Swan)
Steve-O Flies Through the Air with the Greatest of Ease: In a Porta-Potty Filled with Feces – Steve-O (uit Jackass 3D)

Grootste slechte ster 
Chloë Grace Moretz
 Alex Pettyfer
 Jaden Smith
 Joseph Gordon-Levitt
 Robert Downey Jr.

Best Line From a Movie 
"I want to get Chocolate Wasted!" — Alexys Nycole Sanchez (uit Grown Ups)
"There's a higher power that will judge you for your indecency" "Tom Cruise?" — Amanda Bynes and Emma Stone (uit Easy A)
"If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook" — Jesse Eisenberg (uit The Social Network)
"...A million dollars isn't cool. You know what's cool?" "You?" "A billion dollars. And that shut everybody up" — Justin Timberlake and Andrew Garfield (uit The Social Network)
"You mustn't be afraid to dream a little bigger, Darling" — Tom Hardy (from Inception)

Beste Latino acteur 
Alexa Vega – From Prada to Nada
 Danny Trejo – Machete
 Benjamin Bratt – La Mission
 Jennifer Lopez – The Back-up Plan
 Zoë Saldana – The Losers
 Rosario Dawson – Unstoppable

MTV Generatie Award 
 Reese Witherspoon

MTV Movie Awards